Dievoet ist der Familienname folgender Personen:
 Emile van Dievoet (1886–1967), belgischer Jurist und Politiker
 Philipp van Dievoet (1654–1738), belgischer Goldschmied, Berater Ludwigs XIV.
 Peter van Dievoet (1661–1729), belgischer Bildhauer
 August van Dievoet (1803–1865), belgischer Rechtshistoriker
 Eugène van Dievoet (1862–1937), belgischer Architekt
 Henri van Dievoet (1869–1931), belgischer Architekt
 Gabriel van Dievoet (1875–1934), belgischer Maler und Jugendstil-Dekorateur
 Germaine Van Dievoet (1899–1990), belgische Schwimmerin